Клетка може да се отнася за:
 Клетка, биологична структура
 Клетка (съоръжение), съоръжение за затваряне на животни
 Клетка (роман), книга на Стивън Кинг от 2006 година

Вижте още 
 Горивна клетка, електрохимично устройство
 Клетката, филм на Тарсем Сингх от 2000 година
 Фотоволтаична клетка, електротехническо устройство